International Working Test 1997 (IWT 1997) byl VI. ročník mezinárodní soutěže retrieverů ve working testech, který se konal 30. a 31. srpna 1997 v Rakousku poblíž města Vöcklabruck. Pořadatelem soutěže byl Österreichischer Retriever Club (ÖRC).

Soutěže se zúčastnilo 21 týmů ze 6 zemí. Vítězem se stal tým Německa (A) před týmem Rakouska (S) a týmem Německa (G). Individuální soutěž vyhrál Jens Munk ze Švédska s fenou Chip'n Croft Alina-Blue před Marcelem van Rooijenem z Nizozemska s fenou Sparkfield Nia a J. Bertelsem z Belgie se psem Werrington Rory of Clancallum.

Rozhodčími byly  John Birkett,  Sandra Helstead,  John Helstead,  Rupert Hill a  Roger Tozer.

Konečné hodnocení

Týmová soutěž
Výsledková listina týmové soutěže.

Individuální soutěž
Výsledková listina individuální soutěže. Do individuální soutěže postupovalo prvních 25 psů s nejvyšším počtem získaných bodů během týmové soutěže.

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Working testy retrieverů

Externí odkazy 
 Fédération Cynologique Internationale – oficiální stránky , , , 
 Österreichischer Retriever Club – oficiální stránky 

International Working Test
Psí sporty v Rakousku
Sportovní události v Rakousku
Psí sporty v roce 1997
Sport v Rakousku v roce 1997
Sport v Horních Rakousích